vinograd, nasad vinove loze

Hrvatska:
 Vinograd (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore

Naselja u BiH:
 Vinograd (Pale, BiH), naselje u općini Pale